Rosetta Stone (englische Bezeichnung für den Stein von Rosette) bezeichnet:
 Stein von Rosette, ein Steinfragment mit dreisprachiger Inschrift benannt nach dessen Fundort  und ausgestellt im British Museum in London
 Rosetta Stone (Band), eine britische Pop-Rock-Band
 Rosetta Stone, ein Pseudonym von Theodor Seuss Geisel (1904–1991), US-amerikanischer Kinderbuchautor 
 Rosetta Stone (Unternehmen), amerikanisches Sprachlernsoftware-Unternehmen